А́ртур Фри́денрайх (; 18 июля 1892, Сан-Паулу, Бразилия — 6 сентября 1969, там же) — бразильский футболист, признаваемый многими одним из величайших нападающих XX века.

Биография 
По происхождению — мулат. Артур Фриденрайх родился в семье немецкого инженера из Гамбурга Оскара, работавшего в Бразилии чертёжником, и бывшей рабыни афро-бразильянки Матилды, работавшей учительницей. Его детство прошло на углу улиц Витория и Триунфо, расположенных недалеко от центра Сан-Паулу.

Артур начал свою карьеру в клубе «Жермания» в 1909 году, куда он попал благодаря своему дяде-немцу. Фриденрайх очень стеснялся своего темнокожего происхождения: он даже из-за этого одевал на голову шапку-колпак, которая полностью прятала его тёмные вьющиеся волосы; а на лицо наносил румяну, пытаясь обелить своё тёмный цвет лица.

За свою игру получил прозвище Тигр. Дебютировал во взрослом футболе в 1910 (с 17 лет), в национальной команде — с 1914, закончил играть в 1935, в возрасте 43 года. Согласно некоторым источникам, забил за карьеру 1329 голов.

В составе «Фламенго» Фриденрайх дебютировал 10 мая 1917 года в матче с «Спортиво Барракас» из Аргентины, завершившийся вничью 1:1. 2 декабря 1923 года он провёл второй матч за клуб, в нём его команда со счётом 0:3 проиграла уругвайскому . В 1935 году Артур в третий раз пришёл во «Фламенго». За клуб он провёл 4 матча, три в турнире Алберту и одну встречу в чемпионате Федерального округа (1891—1960). Эта встреча, проведённая 21 июля 1935 года с «Флуминенсе» (2:2), стала последней для Фриденрайха в карьере.

В составе сборной Бразилии Фриденрайх выиграл два чемпионата Южной Америки — 1919 и 1922 годов. В 1919 году он оформил хет-трик (в матче с чилийцами). Он мог поехать на первый чемпионат мира 1930 года в Уругвае, но из-за конфликта внутри Бразильской Федерации Спорта на турнир поехали только представители Лиги Кариоки (Федеральный округ (1891—1960)), а Артур выступал в Лиге Паулисте. К тому же к 1930 году Артуру уже исполнилось 38 лет.

Фриденрайх умер в возрасте 77 лет в своём особняке на улице Руа Кунья Гаго в Пиньейрос в Сан-Паулу от атеросклероза.

В честь Артура Фриденрайха учреждена ежегодная награда футболисту, забившему в бразильских турнирах (чемпионаты Бразилии, штатов, Кубок страны и т. д.) за год наибольшее число голов.

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион штата Сан-Паулу (6): 1918, 1919, 1921, 1926, 1927, 1929, 1931.
 Чемпион Южной Америки (2): 1919, 1922
 Вице-чемпион Южной Америки (1): 1925
Личные
  Лучший бомбардир Лиги Паулиста (9): 1912, 1914, 1917, 1918, 1919, 1921, 1927, 1928, 1929
 Лучший игрок чемпионата Южной Америки (1): 1919

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Артур Фриденрайх на сайте futbolfactory
 footballplayers.ru
 www.torcida.com.ru
 jbonline.terra.com.br
 www.denografix.de 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Ипиранга» Сан-Паулу
Игроки ФК «Маккензи Коллеж»
Игроки ФК «Паулистано»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Атлетико Сантиста»
Игроки ФК «Сирио» Сан-Паулу